

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Lynchburg – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie DeSoto
 Lynchburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Lynchburg – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lee
 Lynchburg – miasto w stanie Wirginia
 Lynchburg – miasto w stanie Tennessee

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Lynchburg (ang. Lynchburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason

Zobacz też 
 Bitwa pod Lynchburg – bitwa podczas wojny secesyjnej (17-18 czerwca 1864) na terenie stanu Wirginia